Arizona Cardinals – squadra di football americano statunitense
 Cardinals Palermo – squadra di football americano italiana
 St. Louis Cardinals – squadra di baseball statunitense